Chubut (rijeka) u Argentini
 Chubut (argentinska pokrajina), jedna od argentinskih pokrajina